Sugar Grove Township peut faire référence aux townships suivants aux États-Unis :

 Sugar Grove Township du comté de Kane dans l'Illinois.
 Sugar Grove Township du comté de Dallas en Iowa.
  du comté de Mercer en Pennsylvanie.
  du comté de Warren en Pennsylvanie.

Homonymie de townships